Климовська Іванна — письменник-гуморист, акторка, громадська діячка.
 Климовська Матільда Львівна — українська скульпторка.

Климовська — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Климовська — присілок, Судогодський район, Владимирська область
 Климовська — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Українські прізвища